Пренжі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Пренжі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Пренжі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна